Seznam etnik dle jazykových rodin, zemí výskytu a velikostí populace.

Seznam Mathias Jano

Odkazy

Reference

Literatura 
 COLE, Jeffrey E., ed. Ethnic Groups of Europe: An Encyclopedia. Santa Barbara (California): ABC-CLIO, ©2011. 442 s. Ethnic groups of the world. ISBN 978-1-59884-302-6. 
Národy a etnika
 TOJE, Hege. Cossack Identity in the New Russia: Kuban Cossack Revival and Local Politics. Europe-Asia Studies. 2006, vol. 58, no. 7, s. 1057–1077. ISSN 0966-8136.